Животное царство:

 Царство Животные () — таксономическая категория (царство) живых существ.
 «Животное царство» () — кинокомедия 1932 года.
 «Царство животных» () — австралийский кинофильм 2010 года.
 «Царство животных» () — американский телесериал (адаптация одноимённого австралийского фильма), показ которого начался в 2016 году.